Театр Сан-Педру () назва двох театрів в Бразилії:
 Театр Сан-Педру (Порту-Алегрі) — театр у місті Порту-Алегрі;
 Театр Сан-Педру (Сан-Паулу) — оперний театр у місті Сан-Паулу.